Kategoria e Parë (1932) – była 3. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 5 zespołów. Sezon rozpoczął się 17 kwietnia, a zakończył 17 lipca 1932. Tytuł obroniła drużyna SK Tirana. Było to 3 z rzędu mistrzostwo Albanii zdobyte przez ten zespół.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Albanian Football Season 1932, oocities.com, [dostęp: 2018-07-29].

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
1932 w piłce nożnej